Necho ist der Name folgender ägyptischer Pharaonen:
 Necho I. († 664 v. Chr.)
 Necho II. († 595 v. Chr.)